Città di Lecce Hospital è un ospedale privato accreditato dall'Servizio sanitario nazionale a indirizzo cardiochirurgico. L'ospedale si trova sulla strada provinciale per Arnesano, km 4.

Storia 
L'ospedale venne edificato negli anni 80, dal 1997 è una struttura GVM Care & Research. Fa parte del sistema sanitario nazionale, è classificato come ospedale ad alta specializzazione.

Dipartimenti e servizi

Dipartimenti

Dipartimento di cardiochirurgia
Cardiochirurgia generale,
Chirurgia delle valvole,
Chirurgia delle coronarie,
Chirurgia vascolare,
Chirurgia dello scompenso,
 Chirurgia mininvasiva delle aritmie cardiache.

Unità operative non dipartimentali

Area cardiologica
Cardiologia
Aritmologia ed elettrofisiologia 
Laboratorio di cardioangiologia diagnostica ed interventisica
Riabilitazione cardiologica
Terapia intensova coronarica

Area chirurgica

Area senologica:
Chirurgia generale
Chirurgia senologica

Area di chirurgia specialistica:
Oculistica
Neurochirurgia 
Ortopedia e traumatologia
Terapia intensiva post-operatoria
Oncologia
Odontoiatria
Chirurgia generale

Voci correlate
Lecce
Azienda ospedaliera Vito Fazzi
Arnesano

Collegamenti esterni 
cittadileccehospital.it

Ospedali di Lecce